Масаль — коммуна во Франции, департамент Тарн
 Масаль — река в России